

198001–198100 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 198001 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=002 bgcolor=#FAFAFA
| 198002 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=003 bgcolor=#FAFAFA
| 198003 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=004 bgcolor=#F1F1F1
| 198004 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=005 bgcolor=#FAFAFA
| 198005 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=006 bgcolor=#FAFAFA
| 198006 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=007 bgcolor=#FAFAFA
| 198007 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=008 bgcolor=#FAFAFA
| 198008 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=009 bgcolor=#F1F1F1
| 198009 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=010 bgcolor=#F1F1F1
| 198010 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=011 bgcolor=#F1F1F1
| 198011 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=012 bgcolor=#F1F1F1
| 198012 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=013 bgcolor=#F1F1F1
| 198013 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=014 bgcolor=#F1F1F1
| 198014 ||  || 11 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=015 bgcolor=#F1F1F1
| 198015 ||  || 12 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=016 bgcolor=#F1F1F1
| 198016 ||  || 8 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=017 bgcolor=#FAFAFA
| 198017 ||  || 11 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=018 bgcolor=#F1F1F1
| 198018 ||  || 11 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=019 bgcolor=#F1F1F1
| 198019 ||  || 11 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=020 bgcolor=#F1F1F1
| 198020 ||  || 11 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=021 bgcolor=#FAFAFA
| 198021 ||  || 12 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=022 bgcolor=#FAFAFA
| 198022 ||  || 9 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=023 bgcolor=#F1F1F1
| 198023 ||  || 9 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=024 bgcolor=#FAFAFA
| 198024 ||  || 9 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=025 bgcolor=#F1F1F1
| 198025 ||  || 9 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=026 bgcolor=#F1F1F1
| 198026 ||  || 9 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=027 bgcolor=#F1F1F1
| 198027 ||  || 9 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=028 bgcolor=#F1F1F1
| 198028 ||  || 9 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=029 bgcolor=#F1F1F1
| 198029 ||  || 9 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=030 bgcolor=#FAFAFA
| 198030 ||  || 10 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=031 bgcolor=#FAFAFA
| 198031 ||  || 10 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=032 bgcolor=#F1F1F1
| 198032 ||  || 10 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=033 bgcolor=#FAFAFA
| 198033 ||  || 10 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=034 bgcolor=#F1F1F1
| 198034 ||  || 10 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=035 bgcolor=#FAFAFA
| 198035 ||  || 15 set 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=036 bgcolor=#FAFAFA
| 198036 ||  || 6 set 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=037 bgcolor=#FAFAFA
| 198037 ||  || 6 set 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=038 bgcolor=#FAFAFA
| 198038 ||  || 9 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=039 bgcolor=#FAFAFA
| 198039 ||  || 10 set 2004 || Needville || Needville Obs. || — || 
|-id=040 bgcolor=#F1F1F1
| 198040 ||  || 11 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=041 bgcolor=#F1F1F1
| 198041 ||  || 11 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=042 bgcolor=#FAFAFA
| 198042 ||  || 12 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=043 bgcolor=#FAFAFA
| 198043 ||  || 13 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=044 bgcolor=#FAFAFA
| 198044 ||  || 13 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=045 bgcolor=#F1F1F1
| 198045 ||  || 15 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=046 bgcolor=#F1F1F1
| 198046 ||  || 15 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=047 bgcolor=#F1F1F1
| 198047 ||  || 15 set 2004 || 7300 Observatory || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=048 bgcolor=#F1F1F1
| 198048 ||  || 8 set 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=049 bgcolor=#FAFAFA
| 198049 ||  || 9 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=050 bgcolor=#FAFAFA
| 198050 ||  || 11 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=051 bgcolor=#F1F1F1
| 198051 ||  || 11 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=052 bgcolor=#F1F1F1
| 198052 ||  || 11 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=053 bgcolor=#FAFAFA
| 198053 ||  || 11 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=054 bgcolor=#FAFAFA
| 198054 ||  || 12 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=055 bgcolor=#F1F1F1
| 198055 ||  || 12 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=056 bgcolor=#FAFAFA
| 198056 ||  || 13 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=057 bgcolor=#F1F1F1
| 198057 ||  || 13 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=058 bgcolor=#FAFAFA
| 198058 ||  || 13 set 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=059 bgcolor=#F1F1F1
| 198059 ||  || 11 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=060 bgcolor=#FAFAFA
| 198060 ||  || 13 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=061 bgcolor=#F1F1F1
| 198061 ||  || 13 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=062 bgcolor=#F1F1F1
| 198062 ||  || 13 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=063 bgcolor=#F1F1F1
| 198063 ||  || 13 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=064 bgcolor=#F1F1F1
| 198064 ||  || 13 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=065 bgcolor=#F1F1F1
| 198065 ||  || 13 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=066 bgcolor=#F1F1F1
| 198066 ||  || 13 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=067 bgcolor=#FAFAFA
| 198067 ||  || 14 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=068 bgcolor=#F1F1F1
| 198068 ||  || 15 set 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=069 bgcolor=#FAFAFA
| 198069 ||  || 15 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=070 bgcolor=#FAFAFA
| 198070 ||  || 15 set 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=071 bgcolor=#FAFAFA
| 198071 ||  || 10 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=072 bgcolor=#FAFAFA
| 198072 ||  || 10 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=073 bgcolor=#F1F1F1
| 198073 ||  || 10 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=074 bgcolor=#FAFAFA
| 198074 ||  || 16 set 2004 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=075 bgcolor=#FAFAFA
| 198075 ||  || 17 set 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=076 bgcolor=#F1F1F1
| 198076 ||  || 17 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=077 bgcolor=#F1F1F1
| 198077 ||  || 17 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=078 bgcolor=#FAFAFA
| 198078 ||  || 17 set 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=079 bgcolor=#F1F1F1
| 198079 ||  || 17 set 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=080 bgcolor=#FAFAFA
| 198080 ||  || 17 set 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=081 bgcolor=#FAFAFA
| 198081 ||  || 17 set 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=082 bgcolor=#F1F1F1
| 198082 ||  || 17 set 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=083 bgcolor=#FAFAFA
| 198083 ||  || 18 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=084 bgcolor=#F1F1F1
| 198084 ||  || 21 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=085 bgcolor=#FAFAFA
| 198085 ||  || 17 set 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || Mitidika || 
|-id=086 bgcolor=#FAFAFA
| 198086 ||  || 17 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=087 bgcolor=#F1F1F1
| 198087 ||  || 21 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=088 bgcolor=#F1F1F1
| 198088 ||  || 21 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=089 bgcolor=#FAFAFA
| 198089 ||  || 22 set 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=090 bgcolor=#FAFAFA
| 198090 ||  || 16 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=091 bgcolor=#FAFAFA
| 198091 ||  || 16 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=092 bgcolor=#FAFAFA
| 198092 ||  || 16 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=093 bgcolor=#F1F1F1
| 198093 ||  || 17 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=094 bgcolor=#F1F1F1
| 198094 ||  || 17 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=095 bgcolor=#FAFAFA
| 198095 ||  || 17 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=096 bgcolor=#F1F1F1
| 198096 ||  || 17 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=097 bgcolor=#F1F1F1
| 198097 ||  || 17 set 2004 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=098 bgcolor=#F1F1F1
| 198098 ||  || 17 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=099 bgcolor=#F1F1F1
| 198099 ||  || 17 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=100 bgcolor=#FAFAFA
| 198100 ||  || 18 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

198101–198200 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 198101 ||  || 18 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=102 bgcolor=#F1F1F1
| 198102 ||  || 18 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=103 bgcolor=#FAFAFA
| 198103 ||  || 21 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=104 bgcolor=#FAFAFA
| 198104 ||  || 21 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=105 bgcolor=#F1F1F1
| 198105 ||  || 22 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=106 bgcolor=#F1F1F1
| 198106 ||  || 22 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=107 bgcolor=#FAFAFA
| 198107 ||  || 18 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=108 bgcolor=#FAFAFA
| 198108 ||  || 22 set 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=109 bgcolor=#F1F1F1
| 198109 ||  || 22 set 2004 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=110 bgcolor=#F1F1F1
| 198110 Heathrhoades ||  || 17 set 2004 || Wrightwood || J. W. Young || — || 
|-id=111 bgcolor=#FAFAFA
| 198111 ||  || 16 set 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=112 bgcolor=#F1F1F1
| 198112 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=113 bgcolor=#FAFAFA
| 198113 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=114 bgcolor=#FAFAFA
| 198114 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=115 bgcolor=#F1F1F1
| 198115 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=116 bgcolor=#F1F1F1
| 198116 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=117 bgcolor=#F1F1F1
| 198117 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=118 bgcolor=#FAFAFA
| 198118 ||  || 2 out 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=119 bgcolor=#FAFAFA
| 198119 ||  || 4 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || Mitidika || 
|-id=120 bgcolor=#FAFAFA
| 198120 ||  || 5 out 2004 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=121 bgcolor=#F1F1F1
| 198121 ||  || 7 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=122 bgcolor=#FAFAFA
| 198122 ||  || 9 out 2004 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=123 bgcolor=#F1F1F1
| 198123 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=124 bgcolor=#FAFAFA
| 198124 ||  || 11 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=125 bgcolor=#F1F1F1
| 198125 ||  || 12 out 2004 || Moletai || K. Černis, J. Zdanavičius || — || 
|-id=126 bgcolor=#F1F1F1
| 198126 ||  || 14 out 2004 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=127 bgcolor=#FAFAFA
| 198127 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=128 bgcolor=#FAFAFA
| 198128 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=129 bgcolor=#FAFAFA
| 198129 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=130 bgcolor=#F1F1F1
| 198130 ||  || 4 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=131 bgcolor=#F1F1F1
| 198131 ||  || 4 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=132 bgcolor=#F1F1F1
| 198132 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=133 bgcolor=#F1F1F1
| 198133 ||  || 4 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=134 bgcolor=#F1F1F1
| 198134 ||  || 4 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=135 bgcolor=#F1F1F1
| 198135 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=136 bgcolor=#F1F1F1
| 198136 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=137 bgcolor=#F1F1F1
| 198137 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=138 bgcolor=#FAFAFA
| 198138 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=139 bgcolor=#F1F1F1
| 198139 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=140 bgcolor=#FAFAFA
| 198140 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=141 bgcolor=#FAFAFA
| 198141 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=142 bgcolor=#F1F1F1
| 198142 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=143 bgcolor=#F1F1F1
| 198143 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=144 bgcolor=#F1F1F1
| 198144 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=145 bgcolor=#F1F1F1
| 198145 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=146 bgcolor=#F1F1F1
| 198146 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=147 bgcolor=#F1F1F1
| 198147 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=148 bgcolor=#F1F1F1
| 198148 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=149 bgcolor=#F1F1F1
| 198149 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=150 bgcolor=#F1F1F1
| 198150 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=151 bgcolor=#F1F1F1
| 198151 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=152 bgcolor=#F1F1F1
| 198152 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=153 bgcolor=#F1F1F1
| 198153 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=154 bgcolor=#F1F1F1
| 198154 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=155 bgcolor=#FAFAFA
| 198155 ||  || 5 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=156 bgcolor=#FAFAFA
| 198156 ||  || 5 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=157 bgcolor=#F1F1F1
| 198157 ||  || 5 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=158 bgcolor=#F1F1F1
| 198158 ||  || 5 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=159 bgcolor=#FAFAFA
| 198159 ||  || 6 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=160 bgcolor=#F1F1F1
| 198160 ||  || 6 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=161 bgcolor=#FAFAFA
| 198161 ||  || 6 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=162 bgcolor=#F1F1F1
| 198162 ||  || 6 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=163 bgcolor=#F1F1F1
| 198163 ||  || 6 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=164 bgcolor=#F1F1F1
| 198164 ||  || 6 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=165 bgcolor=#F1F1F1
| 198165 ||  || 6 out 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=166 bgcolor=#F1F1F1
| 198166 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=167 bgcolor=#F1F1F1
| 198167 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=168 bgcolor=#F1F1F1
| 198168 ||  || 5 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=169 bgcolor=#F1F1F1
| 198169 ||  || 5 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=170 bgcolor=#F1F1F1
| 198170 ||  || 5 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=171 bgcolor=#FAFAFA
| 198171 ||  || 5 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=172 bgcolor=#FAFAFA
| 198172 ||  || 5 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=173 bgcolor=#F1F1F1
| 198173 ||  || 5 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=174 bgcolor=#F1F1F1
| 198174 ||  || 6 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=175 bgcolor=#FAFAFA
| 198175 ||  || 6 out 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=176 bgcolor=#F1F1F1
| 198176 ||  || 6 out 2004 || Palomar || NEAT || Koronis || 
|-id=177 bgcolor=#F1F1F1
| 198177 ||  || 7 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=178 bgcolor=#F1F1F1
| 198178 ||  || 7 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=179 bgcolor=#FAFAFA
| 198179 ||  || 7 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=180 bgcolor=#F1F1F1
| 198180 ||  || 7 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=181 bgcolor=#FAFAFA
| 198181 ||  || 7 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=182 bgcolor=#F1F1F1
| 198182 ||  || 7 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=183 bgcolor=#F1F1F1
| 198183 ||  || 7 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=184 bgcolor=#F1F1F1
| 198184 ||  || 7 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=185 bgcolor=#F1F1F1
| 198185 ||  || 7 out 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=186 bgcolor=#F1F1F1
| 198186 ||  || 7 out 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=187 bgcolor=#FAFAFA
| 198187 ||  || 7 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=188 bgcolor=#F1F1F1
| 198188 ||  || 7 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=189 bgcolor=#F1F1F1
| 198189 ||  || 7 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=190 bgcolor=#FAFAFA
| 198190 ||  || 7 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=191 bgcolor=#FAFAFA
| 198191 ||  || 7 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=192 bgcolor=#FAFAFA
| 198192 ||  || 7 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=193 bgcolor=#F1F1F1
| 198193 ||  || 7 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=194 bgcolor=#F1F1F1
| 198194 ||  || 7 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=195 bgcolor=#F1F1F1
| 198195 ||  || 7 out 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=196 bgcolor=#F1F1F1
| 198196 ||  || 8 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=197 bgcolor=#FAFAFA
| 198197 ||  || 8 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=198 bgcolor=#F1F1F1
| 198198 ||  || 8 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=199 bgcolor=#F1F1F1
| 198199 ||  || 8 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || Phocaea || 
|-id=200 bgcolor=#F1F1F1
| 198200 ||  || 9 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|}

198201–198300 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 198201 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=202 bgcolor=#F1F1F1
| 198202 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=203 bgcolor=#F1F1F1
| 198203 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=204 bgcolor=#F1F1F1
| 198204 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=205 bgcolor=#F1F1F1
| 198205 ||  || 6 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=206 bgcolor=#FAFAFA
| 198206 ||  || 6 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=207 bgcolor=#FAFAFA
| 198207 ||  || 6 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=208 bgcolor=#F1F1F1
| 198208 ||  || 6 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=209 bgcolor=#F1F1F1
| 198209 ||  || 6 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=210 bgcolor=#F1F1F1
| 198210 ||  || 6 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=211 bgcolor=#F1F1F1
| 198211 ||  || 6 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=212 bgcolor=#FAFAFA
| 198212 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=213 bgcolor=#FAFAFA
| 198213 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=214 bgcolor=#F1F1F1
| 198214 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=215 bgcolor=#F1F1F1
| 198215 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=216 bgcolor=#F1F1F1
| 198216 ||  || 7 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=217 bgcolor=#F1F1F1
| 198217 ||  || 8 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=218 bgcolor=#F1F1F1
| 198218 ||  || 8 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=219 bgcolor=#F1F1F1
| 198219 ||  || 9 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=220 bgcolor=#F1F1F1
| 198220 ||  || 9 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=221 bgcolor=#F1F1F1
| 198221 ||  || 9 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=222 bgcolor=#F1F1F1
| 198222 ||  || 9 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=223 bgcolor=#FAFAFA
| 198223 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=224 bgcolor=#FAFAFA
| 198224 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=225 bgcolor=#F1F1F1
| 198225 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=226 bgcolor=#F1F1F1
| 198226 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=227 bgcolor=#F1F1F1
| 198227 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=228 bgcolor=#FAFAFA
| 198228 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=229 bgcolor=#FAFAFA
| 198229 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=230 bgcolor=#FAFAFA
| 198230 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=231 bgcolor=#F1F1F1
| 198231 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=232 bgcolor=#FAFAFA
| 198232 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=233 bgcolor=#F1F1F1
| 198233 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=234 bgcolor=#F1F1F1
| 198234 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=235 bgcolor=#F1F1F1
| 198235 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=236 bgcolor=#F1F1F1
| 198236 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=237 bgcolor=#F1F1F1
| 198237 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=238 bgcolor=#F1F1F1
| 198238 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=239 bgcolor=#F1F1F1
| 198239 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=240 bgcolor=#F1F1F1
| 198240 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=241 bgcolor=#F1F1F1
| 198241 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=242 bgcolor=#F1F1F1
| 198242 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=243 bgcolor=#F1F1F1
| 198243 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=244 bgcolor=#F1F1F1
| 198244 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=245 bgcolor=#FAFAFA
| 198245 ||  || 8 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=246 bgcolor=#F1F1F1
| 198246 ||  || 8 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=247 bgcolor=#F1F1F1
| 198247 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=248 bgcolor=#F1F1F1
| 198248 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=249 bgcolor=#F1F1F1
| 198249 ||  || 6 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=250 bgcolor=#FAFAFA
| 198250 ||  || 3 out 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=251 bgcolor=#F1F1F1
| 198251 ||  || 5 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=252 bgcolor=#F1F1F1
| 198252 ||  || 7 out 2004 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=253 bgcolor=#F1F1F1
| 198253 ||  || 7 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=254 bgcolor=#F1F1F1
| 198254 ||  || 8 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=255 bgcolor=#FAFAFA
| 198255 ||  || 8 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=256 bgcolor=#F1F1F1
| 198256 ||  || 8 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=257 bgcolor=#F1F1F1
| 198257 ||  || 8 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=258 bgcolor=#F1F1F1
| 198258 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=259 bgcolor=#FAFAFA
| 198259 ||  || 6 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=260 bgcolor=#F1F1F1
| 198260 ||  || 6 out 2004 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=261 bgcolor=#F1F1F1
| 198261 ||  || 6 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=262 bgcolor=#F1F1F1
| 198262 ||  || 7 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=263 bgcolor=#F1F1F1
| 198263 ||  || 7 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=264 bgcolor=#F1F1F1
| 198264 ||  || 9 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=265 bgcolor=#F1F1F1
| 198265 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=266 bgcolor=#F1F1F1
| 198266 ||  || 9 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=267 bgcolor=#F1F1F1
| 198267 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=268 bgcolor=#F1F1F1
| 198268 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=269 bgcolor=#F1F1F1
| 198269 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=270 bgcolor=#F1F1F1
| 198270 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=271 bgcolor=#F1F1F1
| 198271 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=272 bgcolor=#FAFAFA
| 198272 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=273 bgcolor=#F1F1F1
| 198273 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=274 bgcolor=#FAFAFA
| 198274 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=275 bgcolor=#F1F1F1
| 198275 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=276 bgcolor=#F1F1F1
| 198276 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=277 bgcolor=#F1F1F1
| 198277 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=278 bgcolor=#F1F1F1
| 198278 ||  || 7 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=279 bgcolor=#F1F1F1
| 198279 ||  || 10 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=280 bgcolor=#F1F1F1
| 198280 ||  || 10 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=281 bgcolor=#F1F1F1
| 198281 ||  || 10 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=282 bgcolor=#F1F1F1
| 198282 ||  || 10 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=283 bgcolor=#F1F1F1
| 198283 ||  || 10 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=284 bgcolor=#F1F1F1
| 198284 ||  || 11 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=285 bgcolor=#F1F1F1
| 198285 ||  || 12 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=286 bgcolor=#F1F1F1
| 198286 ||  || 12 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=287 bgcolor=#FAFAFA
| 198287 ||  || 13 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=288 bgcolor=#F1F1F1
| 198288 ||  || 8 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=289 bgcolor=#F1F1F1
| 198289 ||  || 8 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=290 bgcolor=#F1F1F1
| 198290 ||  || 8 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=291 bgcolor=#F1F1F1
| 198291 ||  || 9 out 2004 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=292 bgcolor=#F1F1F1
| 198292 ||  || 10 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=293 bgcolor=#F1F1F1
| 198293 ||  || 10 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=294 bgcolor=#F1F1F1
| 198294 ||  || 10 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=295 bgcolor=#F1F1F1
| 198295 ||  || 10 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=296 bgcolor=#F1F1F1
| 198296 ||  || 10 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=297 bgcolor=#FAFAFA
| 198297 ||  || 11 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=298 bgcolor=#F1F1F1
| 198298 ||  || 11 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=299 bgcolor=#F1F1F1
| 198299 ||  || 11 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=300 bgcolor=#FAFAFA
| 198300 ||  || 11 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

198301–198400 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 198301 ||  || 11 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Themis || 
|-id=302 bgcolor=#F1F1F1
| 198302 ||  || 12 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=303 bgcolor=#F1F1F1
| 198303 ||  || 12 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=304 bgcolor=#F1F1F1
| 198304 ||  || 12 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=305 bgcolor=#F1F1F1
| 198305 ||  || 4 out 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=306 bgcolor=#F1F1F1
| 198306 ||  || 4 out 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=307 bgcolor=#F1F1F1
| 198307 ||  || 9 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=308 bgcolor=#E3E3E3
| 198308 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=309 bgcolor=#F1F1F1
| 198309 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=310 bgcolor=#F1F1F1
| 198310 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=311 bgcolor=#F1F1F1
| 198311 ||  || 10 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=312 bgcolor=#F1F1F1
| 198312 ||  || 10 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=313 bgcolor=#F1F1F1
| 198313 ||  || 10 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=314 bgcolor=#F1F1F1
| 198314 ||  || 10 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=315 bgcolor=#F1F1F1
| 198315 ||  || 12 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=316 bgcolor=#F1F1F1
| 198316 ||  || 13 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=317 bgcolor=#F1F1F1
| 198317 ||  || 13 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=318 bgcolor=#F1F1F1
| 198318 ||  || 13 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=319 bgcolor=#F1F1F1
| 198319 ||  || 13 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=320 bgcolor=#F1F1F1
| 198320 ||  || 15 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=321 bgcolor=#FAFAFA
| 198321 ||  || 7 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=322 bgcolor=#F1F1F1
| 198322 ||  || 9 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=323 bgcolor=#F1F1F1
| 198323 ||  || 7 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=324 bgcolor=#FAFAFA
| 198324 ||  || 7 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=325 bgcolor=#FAFAFA
| 198325 ||  || 14 out 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=326 bgcolor=#F1F1F1
| 198326 ||  || 6 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=327 bgcolor=#F1F1F1
| 198327 ||  || 9 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=328 bgcolor=#F1F1F1
| 198328 ||  || 12 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=329 bgcolor=#F1F1F1
| 198329 ||  || 13 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=330 bgcolor=#F1F1F1
| 198330 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=331 bgcolor=#F1F1F1
| 198331 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=332 bgcolor=#F1F1F1
| 198332 ||  || 6 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=333 bgcolor=#F1F1F1
| 198333 || 2004 UA || 16 out 2004 || Pla D'Arguines || R. Ferrando || — || 
|-id=334 bgcolor=#F1F1F1
| 198334 ||  || 23 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=335 bgcolor=#F1F1F1
| 198335 ||  || 18 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=336 bgcolor=#F1F1F1
| 198336 ||  || 19 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=337 bgcolor=#F1F1F1
| 198337 ||  || 16 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=338 bgcolor=#F1F1F1
| 198338 ||  || 18 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=339 bgcolor=#F1F1F1
| 198339 ||  || 20 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=340 bgcolor=#F1F1F1
| 198340 ||  || 20 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=341 bgcolor=#F1F1F1
| 198341 ||  || 21 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=342 bgcolor=#F1F1F1
| 198342 ||  || 23 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=343 bgcolor=#F1F1F1
| 198343 || 2004 VG || 2 nov 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=344 bgcolor=#F1F1F1
| 198344 || 2004 VU || 2 nov 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=345 bgcolor=#F1F1F1
| 198345 ||  || 3 nov 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=346 bgcolor=#F1F1F1
| 198346 ||  || 3 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=347 bgcolor=#F1F1F1
| 198347 ||  || 3 nov 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=348 bgcolor=#F1F1F1
| 198348 ||  || 3 nov 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || Phocaea || 
|-id=349 bgcolor=#F1F1F1
| 198349 ||  || 3 nov 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=350 bgcolor=#F1F1F1
| 198350 ||  || 3 nov 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=351 bgcolor=#F1F1F1
| 198351 ||  || 3 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=352 bgcolor=#F1F1F1
| 198352 ||  || 3 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=353 bgcolor=#F1F1F1
| 198353 ||  || 3 nov 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=354 bgcolor=#F1F1F1
| 198354 ||  || 3 nov 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=355 bgcolor=#F1F1F1
| 198355 ||  || 3 nov 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=356 bgcolor=#F1F1F1
| 198356 ||  || 3 nov 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=357 bgcolor=#FAFAFA
| 198357 ||  || 3 nov 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=358 bgcolor=#F1F1F1
| 198358 ||  || 3 nov 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=359 bgcolor=#F1F1F1
| 198359 ||  || 3 nov 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=360 bgcolor=#F1F1F1
| 198360 ||  || 3 nov 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=361 bgcolor=#F1F1F1
| 198361 ||  || 3 nov 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=362 bgcolor=#F1F1F1
| 198362 ||  || 3 nov 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=363 bgcolor=#F1F1F1
| 198363 ||  || 4 nov 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=364 bgcolor=#FAFAFA
| 198364 ||  || 4 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=365 bgcolor=#F1F1F1
| 198365 ||  || 5 nov 2004 || Needville || J. Dellinger, A. Lowe || — || 
|-id=366 bgcolor=#F1F1F1
| 198366 ||  || 4 nov 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=367 bgcolor=#F1F1F1
| 198367 ||  || 4 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=368 bgcolor=#F1F1F1
| 198368 ||  || 4 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=369 bgcolor=#F1F1F1
| 198369 ||  || 4 nov 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=370 bgcolor=#F1F1F1
| 198370 ||  || 4 nov 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=371 bgcolor=#F1F1F1
| 198371 ||  || 4 nov 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=372 bgcolor=#F1F1F1
| 198372 ||  || 4 nov 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=373 bgcolor=#F1F1F1
| 198373 ||  || 4 nov 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=374 bgcolor=#F1F1F1
| 198374 ||  || 4 nov 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=375 bgcolor=#F1F1F1
| 198375 ||  || 5 nov 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=376 bgcolor=#F1F1F1
| 198376 ||  || 5 nov 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || Phocaea || 
|-id=377 bgcolor=#F1F1F1
| 198377 ||  || 4 nov 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=378 bgcolor=#F1F1F1
| 198378 ||  || 5 nov 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=379 bgcolor=#F1F1F1
| 198379 ||  || 7 nov 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=380 bgcolor=#F1F1F1
| 198380 ||  || 8 nov 2004 || Antares || R. Holmes || — || 
|-id=381 bgcolor=#F1F1F1
| 198381 ||  || 3 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=382 bgcolor=#F1F1F1
| 198382 ||  || 3 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=383 bgcolor=#F1F1F1
| 198383 ||  || 3 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=384 bgcolor=#F1F1F1
| 198384 ||  || 3 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=385 bgcolor=#F1F1F1
| 198385 ||  || 3 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=386 bgcolor=#F1F1F1
| 198386 ||  || 3 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=387 bgcolor=#F1F1F1
| 198387 ||  || 3 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=388 bgcolor=#F1F1F1
| 198388 ||  || 3 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=389 bgcolor=#F1F1F1
| 198389 ||  || 3 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=390 bgcolor=#F1F1F1
| 198390 ||  || 4 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=391 bgcolor=#F1F1F1
| 198391 ||  || 4 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=392 bgcolor=#FAFAFA
| 198392 ||  || 4 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=393 bgcolor=#F1F1F1
| 198393 ||  || 4 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=394 bgcolor=#F1F1F1
| 198394 ||  || 4 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=395 bgcolor=#F1F1F1
| 198395 ||  || 4 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=396 bgcolor=#F1F1F1
| 198396 ||  || 4 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=397 bgcolor=#F1F1F1
| 198397 ||  || 4 nov 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=398 bgcolor=#F1F1F1
| 198398 ||  || 4 nov 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=399 bgcolor=#F1F1F1
| 198399 ||  || 4 nov 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=400 bgcolor=#FAFAFA
| 198400 ||  || 5 nov 2004 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|}

198401–198500 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 198401 ||  || 5 nov 2004 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=402 bgcolor=#F1F1F1
| 198402 ||  || 4 nov 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=403 bgcolor=#E3E3E3
| 198403 ||  || 9 nov 2004 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=404 bgcolor=#F1F1F1
| 198404 ||  || 4 nov 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=405 bgcolor=#F1F1F1
| 198405 ||  || 4 nov 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=406 bgcolor=#F1F1F1
| 198406 ||  || 4 nov 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=407 bgcolor=#F1F1F1
| 198407 ||  || 9 nov 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=408 bgcolor=#F1F1F1
| 198408 ||  || 9 nov 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=409 bgcolor=#F1F1F1
| 198409 ||  || 6 nov 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=410 bgcolor=#F1F1F1
| 198410 ||  || 6 nov 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=411 bgcolor=#F1F1F1
| 198411 ||  || 7 nov 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=412 bgcolor=#F1F1F1
| 198412 ||  || 7 nov 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=413 bgcolor=#FAFAFA
| 198413 ||  || 10 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=414 bgcolor=#F1F1F1
| 198414 ||  || 10 nov 2004 || Cordell-Lorenz || D. T. Durig, M. A. Mathison || — || 
|-id=415 bgcolor=#E3E3E3
| 198415 ||  || 3 nov 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=416 bgcolor=#F1F1F1
| 198416 ||  || 7 nov 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=417 bgcolor=#F1F1F1
| 198417 ||  || 9 nov 2004 || Goodricke-Pigott || Goodricke-Pigott Obs. || — || 
|-id=418 bgcolor=#F1F1F1
| 198418 ||  || 4 nov 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || Phocaea || 
|-id=419 bgcolor=#F1F1F1
| 198419 ||  || 5 nov 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=420 bgcolor=#F1F1F1
| 198420 ||  || 5 nov 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=421 bgcolor=#F1F1F1
| 198421 ||  || 12 nov 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=422 bgcolor=#F1F1F1
| 198422 ||  || 12 nov 2004 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=423 bgcolor=#F1F1F1
| 198423 ||  || 3 nov 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=424 bgcolor=#F1F1F1
| 198424 ||  || 3 nov 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=425 bgcolor=#F1F1F1
| 198425 ||  || 4 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=426 bgcolor=#F1F1F1
| 198426 ||  || 9 nov 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=427 bgcolor=#F1F1F1
| 198427 ||  || 10 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=428 bgcolor=#F1F1F1
| 198428 ||  || 11 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=429 bgcolor=#F1F1F1
| 198429 ||  || 11 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=430 bgcolor=#F1F1F1
| 198430 ||  || 9 nov 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=431 bgcolor=#F1F1F1
| 198431 ||  || 9 nov 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=432 bgcolor=#F1F1F1
| 198432 ||  || 10 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=433 bgcolor=#F1F1F1
| 198433 ||  || 9 nov 2004 || Mauna Kea || C. Veillet || — || 
|-id=434 bgcolor=#F1F1F1
| 198434 || 2004 WX || 17 nov 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=435 bgcolor=#F1F1F1
| 198435 ||  || 19 nov 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=436 bgcolor=#F1F1F1
| 198436 ||  || 17 nov 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=437 bgcolor=#F1F1F1
| 198437 ||  || 17 nov 2004 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=438 bgcolor=#F1F1F1
| 198438 ||  || 19 nov 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=439 bgcolor=#F1F1F1
| 198439 ||  || 19 nov 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=440 bgcolor=#F1F1F1
| 198440 ||  || 19 nov 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=441 bgcolor=#E3E3E3
| 198441 ||  || 19 nov 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=442 bgcolor=#F1F1F1
| 198442 ||  || 19 nov 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=443 bgcolor=#F1F1F1
| 198443 ||  || 19 nov 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=444 bgcolor=#F1F1F1
| 198444 ||  || 20 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=445 bgcolor=#F1F1F1
| 198445 ||  || 3 dez 2004 || Cordell-Lorenz || Cordell–Lorenz Obs. || — || 
|-id=446 bgcolor=#F1F1F1
| 198446 ||  || 4 dez 2004 || Antares || R. Holmes || — || 
|-id=447 bgcolor=#F1F1F1
| 198447 ||  || 2 dez 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=448 bgcolor=#F1F1F1
| 198448 ||  || 2 dez 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=449 bgcolor=#F1F1F1
| 198449 ||  || 3 dez 2004 || Palomar || NEAT || Phocaea || 
|-id=450 bgcolor=#F1F1F1
| 198450 Scattolin ||  || 9 dez 2004 || Jarnac || Jarnac Obs. || — || 
|-id=451 bgcolor=#FAFAFA
| 198451 ||  || 2 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=452 bgcolor=#F1F1F1
| 198452 ||  || 2 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=453 bgcolor=#F1F1F1
| 198453 ||  || 2 dez 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=454 bgcolor=#F1F1F1
| 198454 ||  || 2 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=455 bgcolor=#F1F1F1
| 198455 ||  || 2 dez 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=456 bgcolor=#F1F1F1
| 198456 ||  || 2 dez 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=457 bgcolor=#F1F1F1
| 198457 ||  || 8 dez 2004 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=458 bgcolor=#E3E3E3
| 198458 ||  || 8 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=459 bgcolor=#E3E3E3
| 198459 ||  || 8 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=460 bgcolor=#F1F1F1
| 198460 ||  || 8 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=461 bgcolor=#F1F1F1
| 198461 ||  || 9 dez 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=462 bgcolor=#F1F1F1
| 198462 ||  || 7 dez 2004 || Socorro || LINEAR || Pallas || 
|-id=463 bgcolor=#E3E3E3
| 198463 ||  || 8 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=464 bgcolor=#E3E3E3
| 198464 ||  || 8 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=465 bgcolor=#FAFAFA
| 198465 ||  || 8 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=466 bgcolor=#F1F1F1
| 198466 ||  || 8 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=467 bgcolor=#F1F1F1
| 198467 ||  || 9 dez 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=468 bgcolor=#F1F1F1
| 198468 ||  || 9 dez 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=469 bgcolor=#F1F1F1
| 198469 ||  || 9 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=470 bgcolor=#F1F1F1
| 198470 ||  || 9 dez 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=471 bgcolor=#F1F1F1
| 198471 ||  || 10 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=472 bgcolor=#F1F1F1
| 198472 ||  || 10 dez 2004 || Socorro || LINEAR || Themis || 
|-id=473 bgcolor=#F1F1F1
| 198473 ||  || 10 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=474 bgcolor=#F1F1F1
| 198474 ||  || 10 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=475 bgcolor=#F1F1F1
| 198475 ||  || 11 dez 2004 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=476 bgcolor=#F1F1F1
| 198476 ||  || 7 dez 2004 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=477 bgcolor=#F1F1F1
| 198477 ||  || 7 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=478 bgcolor=#F1F1F1
| 198478 ||  || 7 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=479 bgcolor=#F1F1F1
| 198479 ||  || 7 dez 2004 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=480 bgcolor=#F1F1F1
| 198480 ||  || 11 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=481 bgcolor=#E3E3E3
| 198481 ||  || 9 dez 2004 || Bergisch Gladbach || W. Bickel || — || 
|-id=482 bgcolor=#F1F1F1
| 198482 ||  || 2 dez 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=483 bgcolor=#F1F1F1
| 198483 ||  || 9 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=484 bgcolor=#F1F1F1
| 198484 ||  || 10 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=485 bgcolor=#F1F1F1
| 198485 ||  || 11 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=486 bgcolor=#F1F1F1
| 198486 ||  || 11 dez 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=487 bgcolor=#F1F1F1
| 198487 ||  || 10 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=488 bgcolor=#E3E3E3
| 198488 ||  || 10 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=489 bgcolor=#E3E3E3
| 198489 ||  || 10 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=490 bgcolor=#F1F1F1
| 198490 ||  || 11 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=491 bgcolor=#F1F1F1
| 198491 ||  || 13 dez 2004 || Socorro || LINEAR || Pallas || 
|-id=492 bgcolor=#F1F1F1
| 198492 ||  || 10 dez 2004 || Junk Bond || Junk Bond Obs. || — || 
|-id=493 bgcolor=#F1F1F1
| 198493 ||  || 2 dez 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=494 bgcolor=#FAFAFA
| 198494 ||  || 3 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=495 bgcolor=#F1F1F1
| 198495 ||  || 10 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=496 bgcolor=#FAFAFA
| 198496 ||  || 9 dez 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=497 bgcolor=#F1F1F1
| 198497 ||  || 9 dez 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=498 bgcolor=#F1F1F1
| 198498 ||  || 10 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=499 bgcolor=#F1F1F1
| 198499 ||  || 10 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=500 bgcolor=#F1F1F1
| 198500 ||  || 10 dez 2004 || Catalina || CSS || — || 
|}

198501–198600 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 198501 ||  || 8 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=502 bgcolor=#E3E3E3
| 198502 ||  || 10 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=503 bgcolor=#F1F1F1
| 198503 ||  || 10 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=504 bgcolor=#F1F1F1
| 198504 ||  || 10 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=505 bgcolor=#F1F1F1
| 198505 ||  || 10 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=506 bgcolor=#E3E3E3
| 198506 ||  || 10 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=507 bgcolor=#F1F1F1
| 198507 ||  || 10 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=508 bgcolor=#F1F1F1
| 198508 ||  || 10 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=509 bgcolor=#F1F1F1
| 198509 ||  || 11 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=510 bgcolor=#E3E3E3
| 198510 ||  || 11 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=511 bgcolor=#E3E3E3
| 198511 ||  || 12 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=512 bgcolor=#F1F1F1
| 198512 ||  || 12 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=513 bgcolor=#F1F1F1
| 198513 ||  || 9 dez 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=514 bgcolor=#FAFAFA
| 198514 ||  || 9 dez 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=515 bgcolor=#F1F1F1
| 198515 ||  || 10 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=516 bgcolor=#F1F1F1
| 198516 ||  || 10 dez 2004 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=517 bgcolor=#F1F1F1
| 198517 ||  || 11 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=518 bgcolor=#F1F1F1
| 198518 ||  || 11 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=519 bgcolor=#F1F1F1
| 198519 ||  || 11 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=520 bgcolor=#F1F1F1
| 198520 ||  || 11 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=521 bgcolor=#E3E3E3
| 198521 ||  || 11 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=522 bgcolor=#E3E3E3
| 198522 ||  || 11 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=523 bgcolor=#F1F1F1
| 198523 ||  || 14 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=524 bgcolor=#F1F1F1
| 198524 ||  || 14 dez 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=525 bgcolor=#E3E3E3
| 198525 ||  || 14 dez 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=526 bgcolor=#F1F1F1
| 198526 ||  || 9 dez 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=527 bgcolor=#E3E3E3
| 198527 ||  || 9 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=528 bgcolor=#F1F1F1
| 198528 ||  || 11 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=529 bgcolor=#F1F1F1
| 198529 ||  || 11 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=530 bgcolor=#F1F1F1
| 198530 ||  || 11 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=531 bgcolor=#FAFAFA
| 198531 ||  || 11 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=532 bgcolor=#F1F1F1
| 198532 ||  || 11 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=533 bgcolor=#F1F1F1
| 198533 ||  || 11 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=534 bgcolor=#F1F1F1
| 198534 ||  || 11 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=535 bgcolor=#F1F1F1
| 198535 ||  || 12 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=536 bgcolor=#F1F1F1
| 198536 ||  || 14 dez 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=537 bgcolor=#F1F1F1
| 198537 ||  || 14 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=538 bgcolor=#F1F1F1
| 198538 ||  || 12 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=539 bgcolor=#F1F1F1
| 198539 ||  || 14 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=540 bgcolor=#F1F1F1
| 198540 ||  || 9 dez 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=541 bgcolor=#F1F1F1
| 198541 ||  || 10 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=542 bgcolor=#E3E3E3
| 198542 ||  || 10 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=543 bgcolor=#F1F1F1
| 198543 ||  || 12 dez 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=544 bgcolor=#F1F1F1
| 198544 ||  || 13 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=545 bgcolor=#F1F1F1
| 198545 ||  || 11 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=546 bgcolor=#F1F1F1
| 198546 ||  || 11 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=547 bgcolor=#F1F1F1
| 198547 ||  || 11 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=548 bgcolor=#F1F1F1
| 198548 ||  || 11 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=549 bgcolor=#F1F1F1
| 198549 ||  || 14 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=550 bgcolor=#F1F1F1
| 198550 ||  || 15 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=551 bgcolor=#F1F1F1
| 198551 ||  || 15 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=552 bgcolor=#F1F1F1
| 198552 ||  || 15 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=553 bgcolor=#F1F1F1
| 198553 ||  || 15 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=554 bgcolor=#F1F1F1
| 198554 ||  || 15 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=555 bgcolor=#F1F1F1
| 198555 ||  || 13 dez 2004 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=556 bgcolor=#F1F1F1
| 198556 ||  || 13 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=557 bgcolor=#F1F1F1
| 198557 ||  || 14 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=558 bgcolor=#FFDAB5
| 198558 ||  || 14 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=559 bgcolor=#F1F1F1
| 198559 ||  || 14 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=560 bgcolor=#F1F1F1
| 198560 ||  || 14 dez 2004 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=561 bgcolor=#F1F1F1
| 198561 ||  || 15 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=562 bgcolor=#E3E3E3
| 198562 ||  || 15 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=563 bgcolor=#F1F1F1
| 198563 ||  || 14 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=564 bgcolor=#F1F1F1
| 198564 ||  || 14 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=565 bgcolor=#F1F1F1
| 198565 ||  || 15 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=566 bgcolor=#F1F1F1
| 198566 ||  || 15 dez 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=567 bgcolor=#F1F1F1
| 198567 ||  || 15 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=568 bgcolor=#F1F1F1
| 198568 ||  || 3 dez 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=569 bgcolor=#E3E3E3
| 198569 ||  || 3 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=570 bgcolor=#E3E3E3
| 198570 ||  || 10 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=571 bgcolor=#F1F1F1
| 198571 ||  || 10 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=572 bgcolor=#E3E3E3
| 198572 ||  || 11 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=573 bgcolor=#F1F1F1
| 198573 ||  || 12 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=574 bgcolor=#F1F1F1
| 198574 ||  || 1 dez 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=575 bgcolor=#F1F1F1
| 198575 || 2004 YM || 17 dez 2004 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=576 bgcolor=#F1F1F1
| 198576 ||  || 16 dez 2004 || Jarnac || Jarnac Obs. || — || 
|-id=577 bgcolor=#F1F1F1
| 198577 ||  || 16 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=578 bgcolor=#F1F1F1
| 198578 ||  || 18 dez 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=579 bgcolor=#E3E3E3
| 198579 ||  || 18 dez 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=580 bgcolor=#F1F1F1
| 198580 ||  || 18 dez 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=581 bgcolor=#F1F1F1
| 198581 ||  || 18 dez 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=582 bgcolor=#E3E3E3
| 198582 ||  || 18 dez 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=583 bgcolor=#E3E3E3
| 198583 ||  || 18 dez 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Ursula || 
|-id=584 bgcolor=#E3E3E3
| 198584 ||  || 18 dez 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=585 bgcolor=#F1F1F1
| 198585 ||  || 16 dez 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=586 bgcolor=#F1F1F1
| 198586 ||  || 19 dez 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=587 bgcolor=#F1F1F1
| 198587 ||  || 17 dez 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=588 bgcolor=#F1F1F1
| 198588 ||  || 21 dez 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=589 bgcolor=#F1F1F1
| 198589 ||  || 16 dez 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=590 bgcolor=#E3E3E3
| 198590 ||  || 18 dez 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=591 bgcolor=#F1F1F1
| 198591 ||  || 19 dez 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=592 bgcolor=#F1F1F1
| 198592 Antbernal || 2005 AK || 3 jan 2005 || Begues || J. Manteca || — || 
|-id=593 bgcolor=#E3E3E3
| 198593 ||  || 1 jan 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=594 bgcolor=#F1F1F1
| 198594 ||  || 1 jan 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=595 bgcolor=#E3E3E3
| 198595 ||  || 6 jan 2005 || Catalina || CSS || Brangane || 
|-id=596 bgcolor=#F1F1F1
| 198596 ||  || 6 jan 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=597 bgcolor=#E3E3E3
| 198597 ||  || 6 jan 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=598 bgcolor=#E3E3E3
| 198598 ||  || 6 jan 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=599 bgcolor=#F1F1F1
| 198599 ||  || 6 jan 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=600 bgcolor=#F1F1F1
| 198600 ||  || 6 jan 2005 || Catalina || CSS || — || 
|}

198601–198700 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 198601 ||  || 1 jan 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=602 bgcolor=#FAFAFA
| 198602 ||  || 1 jan 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=603 bgcolor=#F1F1F1
| 198603 ||  || 6 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=604 bgcolor=#E3E3E3
| 198604 ||  || 8 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=605 bgcolor=#E3E3E3
| 198605 ||  || 11 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=606 bgcolor=#FAFAFA
| 198606 ||  || 7 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=607 bgcolor=#E3E3E3
| 198607 ||  || 7 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=608 bgcolor=#F1F1F1
| 198608 ||  || 7 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=609 bgcolor=#F1F1F1
| 198609 ||  || 7 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=610 bgcolor=#E3E3E3
| 198610 ||  || 7 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=611 bgcolor=#E3E3E3
| 198611 ||  || 7 jan 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=612 bgcolor=#F1F1F1
| 198612 ||  || 7 jan 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=613 bgcolor=#F1F1F1
| 198613 ||  || 7 jan 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=614 bgcolor=#F1F1F1
| 198614 ||  || 13 jan 2005 || Uccle || T. Pauwels || — || 
|-id=615 bgcolor=#E3E3E3
| 198615 ||  || 13 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=616 bgcolor=#F1F1F1
| 198616 Lucabracali ||  || 14 jan 2005 || San Marcello || L. Tesi, G. Fagioli || — || 
|-id=617 bgcolor=#F1F1F1
| 198617 ||  || 11 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=618 bgcolor=#F1F1F1
| 198618 ||  || 12 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=619 bgcolor=#F1F1F1
| 198619 ||  || 12 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=620 bgcolor=#F1F1F1
| 198620 ||  || 13 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=621 bgcolor=#FAFAFA
| 198621 ||  || 15 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=622 bgcolor=#F1F1F1
| 198622 ||  || 15 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=623 bgcolor=#F1F1F1
| 198623 ||  || 15 jan 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=624 bgcolor=#F1F1F1
| 198624 ||  || 15 jan 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=625 bgcolor=#E3E3E3
| 198625 ||  || 15 jan 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=626 bgcolor=#F1F1F1
| 198626 ||  || 11 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=627 bgcolor=#F1F1F1
| 198627 ||  || 12 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=628 bgcolor=#E3E3E3
| 198628 ||  || 13 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=629 bgcolor=#F1F1F1
| 198629 ||  || 13 jan 2005 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=630 bgcolor=#E3E3E3
| 198630 ||  || 13 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=631 bgcolor=#E3E3E3
| 198631 ||  || 13 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=632 bgcolor=#E3E3E3
| 198632 ||  || 13 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=633 bgcolor=#E3E3E3
| 198633 ||  || 13 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=634 bgcolor=#E3E3E3
| 198634 Burgaymarta ||  || 15 jan 2005 || Vallemare di Borbona || Vallemare di Borbona Obs. || Brangane || 
|-id=635 bgcolor=#F1F1F1
| 198635 ||  || 15 jan 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=636 bgcolor=#E3E3E3
| 198636 ||  || 15 jan 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=637 bgcolor=#F1F1F1
| 198637 ||  || 15 jan 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=638 bgcolor=#E3E3E3
| 198638 ||  || 15 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=639 bgcolor=#E3E3E3
| 198639 ||  || 15 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=640 bgcolor=#E3E3E3
| 198640 ||  || 15 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=641 bgcolor=#E3E3E3
| 198641 ||  || 13 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=642 bgcolor=#E3E3E3
| 198642 ||  || 13 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=643 bgcolor=#E3E3E3
| 198643 ||  || 15 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=644 bgcolor=#E3E3E3
| 198644 ||  || 15 jan 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=645 bgcolor=#E3E3E3
| 198645 ||  || 15 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=646 bgcolor=#E3E3E3
| 198646 ||  || 15 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=647 bgcolor=#E3E3E3
| 198647 ||  || 15 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=648 bgcolor=#E3E3E3
| 198648 ||  || 15 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=649 bgcolor=#E3E3E3
| 198649 ||  || 16 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=650 bgcolor=#F1F1F1
| 198650 ||  || 16 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=651 bgcolor=#E3E3E3
| 198651 ||  || 16 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=652 bgcolor=#E3E3E3
| 198652 ||  || 16 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=653 bgcolor=#E3E3E3
| 198653 ||  || 16 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=654 bgcolor=#E3E3E3
| 198654 ||  || 16 jan 2005 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=655 bgcolor=#F1F1F1
| 198655 ||  || 16 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=656 bgcolor=#E3E3E3
| 198656 ||  || 17 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=657 bgcolor=#F1F1F1
| 198657 ||  || 16 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=658 bgcolor=#E3E3E3
| 198658 ||  || 16 jan 2005 || Socorro || LINEAR || Maria || 
|-id=659 bgcolor=#E3E3E3
| 198659 ||  || 16 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=660 bgcolor=#E3E3E3
| 198660 ||  || 16 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=661 bgcolor=#F1F1F1
| 198661 ||  || 16 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=662 bgcolor=#E3E3E3
| 198662 ||  || 16 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=663 bgcolor=#E3E3E3
| 198663 ||  || 16 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=664 bgcolor=#E3E3E3
| 198664 ||  || 16 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=665 bgcolor=#E3E3E3
| 198665 ||  || 16 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=666 bgcolor=#E3E3E3
| 198666 ||  || 16 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=667 bgcolor=#F1F1F1
| 198667 ||  || 17 jan 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=668 bgcolor=#F1F1F1
| 198668 ||  || 18 jan 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=669 bgcolor=#F1F1F1
| 198669 ||  || 18 jan 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=670 bgcolor=#E3E3E3
| 198670 ||  || 31 jan 2005 || RAS || A. Lowe || — || 
|-id=671 bgcolor=#E3E3E3
| 198671 ||  || 31 jan 2005 || RAS || A. Lowe || — || 
|-id=672 bgcolor=#E3E3E3
| 198672 ||  || 16 jan 2005 || Mauna Kea || C. Veillet || — || 
|-id=673 bgcolor=#E3E3E3
| 198673 ||  || 19 jan 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=674 bgcolor=#E3E3E3
| 198674 ||  || 1 fev 2005 || Catalina || CSS || Brangane || 
|-id=675 bgcolor=#F1F1F1
| 198675 ||  || 1 fev 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=676 bgcolor=#E3E3E3
| 198676 ||  || 1 fev 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=677 bgcolor=#E3E3E3
| 198677 ||  || 1 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=678 bgcolor=#E3E3E3
| 198678 ||  || 1 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Maria || 
|-id=679 bgcolor=#E3E3E3
| 198679 ||  || 1 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=680 bgcolor=#E3E3E3
| 198680 ||  || 1 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=681 bgcolor=#F1F1F1
| 198681 ||  || 1 fev 2005 || Catalina || CSS || Eos || 
|-id=682 bgcolor=#F1F1F1
| 198682 ||  || 1 fev 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=683 bgcolor=#E3E3E3
| 198683 ||  || 1 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=684 bgcolor=#F1F1F1
| 198684 ||  || 1 fev 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=685 bgcolor=#F1F1F1
| 198685 ||  || 1 fev 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=686 bgcolor=#F1F1F1
| 198686 ||  || 2 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=687 bgcolor=#F1F1F1
| 198687 ||  || 2 fev 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=688 bgcolor=#E3E3E3
| 198688 ||  || 2 fev 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=689 bgcolor=#F1F1F1
| 198689 ||  || 2 fev 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=690 bgcolor=#E3E3E3
| 198690 ||  || 2 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=691 bgcolor=#E3E3E3
| 198691 ||  || 2 fev 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=692 bgcolor=#E3E3E3
| 198692 ||  || 2 fev 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=693 bgcolor=#E3E3E3
| 198693 ||  || 3 fev 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=694 bgcolor=#E3E3E3
| 198694 ||  || 1 fev 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=695 bgcolor=#E3E3E3
| 198695 ||  || 1 fev 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=696 bgcolor=#E3E3E3
| 198696 ||  || 2 fev 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=697 bgcolor=#E3E3E3
| 198697 ||  || 4 fev 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=698 bgcolor=#E3E3E3
| 198698 ||  || 4 fev 2005 || Palomar || NEAT || Eos || 
|-id=699 bgcolor=#F1F1F1
| 198699 ||  || 4 fev 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=700 bgcolor=#E3E3E3
| 198700 Nataliegrünewald ||  || 5 fev 2005 || Wildberg || R. Apitzsch || — || 
|}

198701–198800 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 198701 ||  || 1 fev 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=702 bgcolor=#F1F1F1
| 198702 ||  || 1 fev 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=703 bgcolor=#E3E3E3
| 198703 ||  || 1 fev 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=704 bgcolor=#E3E3E3
| 198704 ||  || 3 fev 2005 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=705 bgcolor=#F1F1F1
| 198705 ||  || 2 fev 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=706 bgcolor=#E3E3E3
| 198706 ||  || 2 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=707 bgcolor=#E3E3E3
| 198707 ||  || 2 fev 2005 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=708 bgcolor=#E3E3E3
| 198708 ||  || 2 fev 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=709 bgcolor=#E3E3E3
| 198709 ||  || 2 fev 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=710 bgcolor=#E3E3E3
| 198710 ||  || 2 fev 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=711 bgcolor=#E3E3E3
| 198711 ||  || 2 fev 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=712 bgcolor=#E3E3E3
| 198712 ||  || 2 fev 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=713 bgcolor=#E3E3E3
| 198713 ||  || 4 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=714 bgcolor=#E3E3E3
| 198714 ||  || 2 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=715 bgcolor=#E3E3E3
| 198715 ||  || 2 fev 2005 || Catalina || CSS || Ursula || 
|-id=716 bgcolor=#F1F1F1
| 198716 ||  || 2 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=717 bgcolor=#E3E3E3
| 198717 Szymczyk ||  || 13 fev 2005 || RAS || A. Lowe || — || 
|-id=718 bgcolor=#F1F1F1
| 198718 ||  || 9 fev 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=719 bgcolor=#E3E3E3
| 198719 ||  || 9 fev 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || Brangane || 
|-id=720 bgcolor=#E3E3E3
| 198720 ||  || 1 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=721 bgcolor=#E3E3E3
| 198721 ||  || 2 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=722 bgcolor=#E3E3E3
| 198722 ||  || 9 fev 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Pallas || 
|-id=723 bgcolor=#E3E3E3
| 198723 ||  || 1 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=724 bgcolor=#E3E3E3
| 198724 ||  || 1 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=725 bgcolor=#E3E3E3
| 198725 ||  || 2 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=726 bgcolor=#E3E3E3
| 198726 ||  || 3 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=727 bgcolor=#E3E3E3
| 198727 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || Brangane || 
|-id=728 bgcolor=#E3E3E3
| 198728 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=729 bgcolor=#E3E3E3
| 198729 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=730 bgcolor=#E3E3E3
| 198730 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=731 bgcolor=#E3E3E3
| 198731 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || Ursula || 
|-id=732 bgcolor=#E3E3E3
| 198732 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=733 bgcolor=#E3E3E3
| 198733 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=734 bgcolor=#E3E3E3
| 198734 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || Ursula || 
|-id=735 bgcolor=#E3E3E3
| 198735 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=736 bgcolor=#E3E3E3
| 198736 ||  || 3 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=737 bgcolor=#F1F1F1
| 198737 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=738 bgcolor=#F1F1F1
| 198738 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=739 bgcolor=#E3E3E3
| 198739 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || Ursula || 
|-id=740 bgcolor=#E3E3E3
| 198740 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=741 bgcolor=#E3E3E3
| 198741 ||  || 3 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=742 bgcolor=#E3E3E3
| 198742 ||  || 4 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=743 bgcolor=#E3E3E3
| 198743 ||  || 4 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=744 bgcolor=#F1F1F1
| 198744 ||  || 2 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=745 bgcolor=#E3E3E3
| 198745 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=746 bgcolor=#E3E3E3
| 198746 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=747 bgcolor=#F1F1F1
| 198747 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=748 bgcolor=#E3E3E3
| 198748 ||  || 4 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=749 bgcolor=#E3E3E3
| 198749 ||  || 4 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=750 bgcolor=#E3E3E3
| 198750 ||  || 4 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=751 bgcolor=#E3E3E3
| 198751 ||  || 4 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=752 bgcolor=#FFD5EA
| 198752 ||  || 4 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=753 bgcolor=#E3E3E3
| 198753 ||  || 3 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=754 bgcolor=#E3E3E3
| 198754 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=755 bgcolor=#E3E3E3
| 198755 ||  || 3 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=756 bgcolor=#E3E3E3
| 198756 ||  || 4 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=757 bgcolor=#E3E3E3
| 198757 ||  || 4 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=758 bgcolor=#F1F1F1
| 198758 ||  || 4 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=759 bgcolor=#E3E3E3
| 198759 ||  || 4 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=760 bgcolor=#E3E3E3
| 198760 ||  || 8 mar 2005 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=761 bgcolor=#E3E3E3
| 198761 ||  || 8 mar 2005 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=762 bgcolor=#E3E3E3
| 198762 ||  || 8 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=763 bgcolor=#E3E3E3
| 198763 ||  || 8 mar 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=764 bgcolor=#E3E3E3
| 198764 ||  || 8 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=765 bgcolor=#E3E3E3
| 198765 ||  || 10 mar 2005 || RAS || A. Lowe || — || 
|-id=766 bgcolor=#E3E3E3
| 198766 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=767 bgcolor=#F1F1F1
| 198767 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=768 bgcolor=#E3E3E3
| 198768 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=769 bgcolor=#E3E3E3
| 198769 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=770 bgcolor=#E3E3E3
| 198770 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=771 bgcolor=#E3E3E3
| 198771 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=772 bgcolor=#E3E3E3
| 198772 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=773 bgcolor=#F1F1F1
| 198773 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=774 bgcolor=#E3E3E3
| 198774 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=775 bgcolor=#E3E3E3
| 198775 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=776 bgcolor=#E3E3E3
| 198776 ||  || 3 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=777 bgcolor=#F1F1F1
| 198777 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=778 bgcolor=#E3E3E3
| 198778 ||  || 4 mar 2005 || Catalina || CSS || Brangane || 
|-id=779 bgcolor=#E3E3E3
| 198779 ||  || 4 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=780 bgcolor=#E3E3E3
| 198780 ||  || 4 mar 2005 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=781 bgcolor=#E3E3E3
| 198781 ||  || 4 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=782 bgcolor=#E3E3E3
| 198782 ||  || 4 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=783 bgcolor=#E3E3E3
| 198783 ||  || 7 mar 2005 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=784 bgcolor=#E3E3E3
| 198784 ||  || 8 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=785 bgcolor=#E3E3E3
| 198785 ||  || 8 mar 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=786 bgcolor=#E3E3E3
| 198786 ||  || 9 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=787 bgcolor=#E3E3E3
| 198787 ||  || 9 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=788 bgcolor=#E3E3E3
| 198788 ||  || 9 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=789 bgcolor=#F1F1F1
| 198789 ||  || 9 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=790 bgcolor=#F1F1F1
| 198790 ||  || 9 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=791 bgcolor=#E3E3E3
| 198791 ||  || 9 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=792 bgcolor=#E3E3E3
| 198792 ||  || 9 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=793 bgcolor=#E3E3E3
| 198793 ||  || 9 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=794 bgcolor=#E3E3E3
| 198794 ||  || 9 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=795 bgcolor=#E3E3E3
| 198795 ||  || 10 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=796 bgcolor=#E3E3E3
| 198796 ||  || 10 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=797 bgcolor=#F1F1F1
| 198797 ||  || 9 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=798 bgcolor=#E3E3E3
| 198798 ||  || 9 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=799 bgcolor=#E3E3E3
| 198799 ||  || 9 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=800 bgcolor=#E3E3E3
| 198800 ||  || 11 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|}

198801–198900 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 198801 ||  || 7 mar 2005 || Siding Spring || SSS || Ursula || 
|-id=802 bgcolor=#E3E3E3
| 198802 ||  || 8 mar 2005 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=803 bgcolor=#E3E3E3
| 198803 ||  || 9 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=804 bgcolor=#E3E3E3
| 198804 ||  || 9 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=805 bgcolor=#F1F1F1
| 198805 ||  || 11 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=806 bgcolor=#E3E3E3
| 198806 ||  || 11 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=807 bgcolor=#E3E3E3
| 198807 ||  || 11 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Themis || 
|-id=808 bgcolor=#E3E3E3
| 198808 ||  || 11 mar 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=809 bgcolor=#F1F1F1
| 198809 ||  || 8 mar 2005 || Catalina || CSS || Pallas || 
|-id=810 bgcolor=#E3E3E3
| 198810 ||  || 8 mar 2005 || Catalina || CSS || Eos || 
|-id=811 bgcolor=#E3E3E3
| 198811 ||  || 10 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=812 bgcolor=#E3E3E3
| 198812 ||  || 4 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=813 bgcolor=#F1F1F1
| 198813 ||  || 9 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=814 bgcolor=#E3E3E3
| 198814 ||  || 10 mar 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || Brangane || 
|-id=815 bgcolor=#E3E3E3
| 198815 ||  || 12 mar 2005 || Great Shefford || Great Shefford Obs. || — || 
|-id=816 bgcolor=#E3E3E3
| 198816 ||  || 10 mar 2005 || Catalina || CSS || Ursula || 
|-id=817 bgcolor=#E3E3E3
| 198817 ||  || 11 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=818 bgcolor=#E3E3E3
| 198818 ||  || 12 mar 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=819 bgcolor=#E3E3E3
| 198819 ||  || 12 mar 2005 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=820 bgcolor=#E3E3E3
| 198820 Iwanowska ||  || 13 mar 2005 || Moletai || K. Černis, J. Zdanavičius || — || 
|-id=821 bgcolor=#E3E3E3
| 198821 ||  || 11 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=822 bgcolor=#E3E3E3
| 198822 ||  || 13 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=823 bgcolor=#E3E3E3
| 198823 ||  || 13 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=824 bgcolor=#E3E3E3
| 198824 ||  || 13 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=825 bgcolor=#E3E3E3
| 198825 ||  || 3 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=826 bgcolor=#E3E3E3
| 198826 ||  || 3 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=827 bgcolor=#E3E3E3
| 198827 ||  || 3 mar 2005 || Catalina || CSS || Brangane || 
|-id=828 bgcolor=#E3E3E3
| 198828 ||  || 8 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=829 bgcolor=#E3E3E3
| 198829 ||  || 10 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=830 bgcolor=#E3E3E3
| 198830 ||  || 1 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=831 bgcolor=#F1F1F1
| 198831 ||  || 9 mar 2005 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=832 bgcolor=#E3E3E3
| 198832 ||  || 9 mar 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie || — || 
|-id=833 bgcolor=#E3E3E3
| 198833 ||  || 11 mar 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie || — || 
|-id=834 bgcolor=#E3E3E3
| 198834 ||  || 8 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=835 bgcolor=#E3E3E3
| 198835 ||  || 1 abr 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=836 bgcolor=#E3E3E3
| 198836 ||  || 4 abr 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=837 bgcolor=#E3E3E3
| 198837 ||  || 5 abr 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=838 bgcolor=#E3E3E3
| 198838 ||  || 4 abr 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=839 bgcolor=#FAFAFA
| 198839 ||  || 5 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=840 bgcolor=#E3E3E3
| 198840 ||  || 6 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Ursula || 
|-id=841 bgcolor=#E3E3E3
| 198841 ||  || 5 abr 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=842 bgcolor=#E3E3E3
| 198842 ||  || 4 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=843 bgcolor=#E3E3E3
| 198843 ||  || 10 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=844 bgcolor=#F1F1F1
| 198844 ||  || 9 abr 2005 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=845 bgcolor=#E3E3E3
| 198845 ||  || 2 abr 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=846 bgcolor=#E3E3E3
| 198846 ||  || 15 abr 2005 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=847 bgcolor=#E3E3E3
| 198847 ||  || 12 abr 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie || — || 
|-id=848 bgcolor=#E3E3E3
| 198848 ||  || 10 abr 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie || — || 
|-id=849 bgcolor=#E3E3E3
| 198849 ||  || 30 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=850 bgcolor=#E3E3E3
| 198850 ||  || 10 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=851 bgcolor=#E3E3E3
| 198851 ||  || 8 mai 2005 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=852 bgcolor=#E3E3E3
| 198852 ||  || 10 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=853 bgcolor=#E3E3E3
| 198853 ||  || 4 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=854 bgcolor=#E3E3E3
| 198854 ||  || 14 mai 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=855 bgcolor=#FAFAFA
| 198855 ||  || 2 jun 2005 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=856 bgcolor=#FFD5EA
| 198856 ||  || 4 jun 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=857 bgcolor=#E3E3E3
| 198857 ||  || 1 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=858 bgcolor=#88F2FF
| 198858 ||  || 14 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=859 bgcolor=#FAFAFA
| 198859 ||  || 28 jun 2005 || Palomar || NEAT || Juno || 
|-id=860 bgcolor=#FAFAFA
| 198860 ||  || 4 jul 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=861 bgcolor=#FAFAFA
| 198861 ||  || 30 jul 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=862 bgcolor=#FAFAFA
| 198862 ||  || 25 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=863 bgcolor=#FAFAFA
| 198863 ||  || 27 ago 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=864 bgcolor=#F1F1F1
| 198864 ||  || 30 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=865 bgcolor=#FAFAFA
| 198865 ||  || 30 ago 2005 || RAS || R. Hutsebaut || — || 
|-id=866 bgcolor=#FAFAFA
| 198866 ||  || 28 ago 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || Juno || 
|-id=867 bgcolor=#FAFAFA
| 198867 ||  || 30 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=868 bgcolor=#FAFAFA
| 198868 ||  || 2 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=869 bgcolor=#FAFAFA
| 198869 ||  || 11 set 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=870 bgcolor=#FAFAFA
| 198870 ||  || 10 set 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=871 bgcolor=#FAFAFA
| 198871 ||  || 8 set 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=872 bgcolor=#FAFAFA
| 198872 ||  || 23 set 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=873 bgcolor=#FAFAFA
| 198873 ||  || 23 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=874 bgcolor=#FAFAFA
| 198874 ||  || 23 set 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=875 bgcolor=#FAFAFA
| 198875 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=876 bgcolor=#FAFAFA
| 198876 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=877 bgcolor=#FAFAFA
| 198877 ||  || 30 set 2005 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=878 bgcolor=#FAFAFA
| 198878 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=879 bgcolor=#FAFAFA
| 198879 ||  || 29 set 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=880 bgcolor=#FAFAFA
| 198880 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=881 bgcolor=#FAFAFA
| 198881 ||  || 29 set 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=882 bgcolor=#FAFAFA
| 198882 ||  || 29 set 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=883 bgcolor=#FAFAFA
| 198883 ||  || 30 set 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=884 bgcolor=#FAFAFA
| 198884 ||  || 30 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=885 bgcolor=#FAFAFA
| 198885 ||  || 30 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=886 bgcolor=#FAFAFA
| 198886 ||  || 2 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=887 bgcolor=#FAFAFA
| 198887 ||  || 4 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=888 bgcolor=#FFDAB5
| 198888 ||  || 6 out 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=889 bgcolor=#FAFAFA
| 198889 ||  || 3 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=890 bgcolor=#FAFAFA
| 198890 ||  || 3 out 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=891 bgcolor=#FAFAFA
| 198891 ||  || 5 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=892 bgcolor=#FAFAFA
| 198892 ||  || 8 out 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=893 bgcolor=#FAFAFA
| 198893 ||  || 8 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=894 bgcolor=#FAFAFA
| 198894 ||  || 11 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=895 bgcolor=#FAFAFA
| 198895 ||  || 9 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=896 bgcolor=#FAFAFA
| 198896 ||  || 13 out 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=897 bgcolor=#FAFAFA
| 198897 ||  || 26 out 2005 || Ottmarsheim || C. Rinner || — || 
|-id=898 bgcolor=#FAFAFA
| 198898 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=899 bgcolor=#FAFAFA
| 198899 ||  || 23 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=900 bgcolor=#FAFAFA
| 198900 ||  || 23 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|}

198901–199000 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 198901 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=902 bgcolor=#FAFAFA
| 198902 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=903 bgcolor=#FAFAFA
| 198903 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=904 bgcolor=#FAFAFA
| 198904 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=905 bgcolor=#FAFAFA
| 198905 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=906 bgcolor=#FAFAFA
| 198906 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=907 bgcolor=#FAFAFA
| 198907 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=908 bgcolor=#FAFAFA
| 198908 ||  || 25 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=909 bgcolor=#FAFAFA
| 198909 ||  || 23 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=910 bgcolor=#FAFAFA
| 198910 ||  || 25 out 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=911 bgcolor=#FAFAFA
| 198911 ||  || 25 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=912 bgcolor=#FAFAFA
| 198912 ||  || 23 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=913 bgcolor=#FAFAFA
| 198913 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=914 bgcolor=#FAFAFA
| 198914 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=915 bgcolor=#FAFAFA
| 198915 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=916 bgcolor=#FAFAFA
| 198916 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=917 bgcolor=#FAFAFA
| 198917 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=918 bgcolor=#FAFAFA
| 198918 ||  || 24 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=919 bgcolor=#FAFAFA
| 198919 ||  || 25 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=920 bgcolor=#FAFAFA
| 198920 ||  || 30 out 2005 || Vicques || M. Ory || — || 
|-id=921 bgcolor=#FAFAFA
| 198921 ||  || 22 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=922 bgcolor=#FAFAFA
| 198922 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=923 bgcolor=#FAFAFA
| 198923 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=924 bgcolor=#FAFAFA
| 198924 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=925 bgcolor=#FAFAFA
| 198925 ||  || 25 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=926 bgcolor=#FAFAFA
| 198926 ||  || 25 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=927 bgcolor=#FAFAFA
| 198927 ||  || 25 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=928 bgcolor=#FAFAFA
| 198928 ||  || 25 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=929 bgcolor=#FAFAFA
| 198929 ||  || 27 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=930 bgcolor=#FAFAFA
| 198930 ||  || 25 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=931 bgcolor=#FAFAFA
| 198931 ||  || 25 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=932 bgcolor=#FAFAFA
| 198932 ||  || 25 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=933 bgcolor=#FAFAFA
| 198933 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=934 bgcolor=#FAFAFA
| 198934 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=935 bgcolor=#FAFAFA
| 198935 ||  || 27 out 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=936 bgcolor=#FAFAFA
| 198936 ||  || 25 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=937 bgcolor=#FAFAFA
| 198937 ||  || 27 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=938 bgcolor=#F1F1F1
| 198938 ||  || 28 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=939 bgcolor=#FAFAFA
| 198939 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=940 bgcolor=#FAFAFA
| 198940 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=941 bgcolor=#FAFAFA
| 198941 ||  || 25 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=942 bgcolor=#FAFAFA
| 198942 ||  || 26 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=943 bgcolor=#FAFAFA
| 198943 ||  || 26 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=944 bgcolor=#FAFAFA
| 198944 ||  || 26 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=945 bgcolor=#FAFAFA
| 198945 ||  || 26 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=946 bgcolor=#FAFAFA
| 198946 ||  || 26 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=947 bgcolor=#FAFAFA
| 198947 ||  || 26 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=948 bgcolor=#FAFAFA
| 198948 ||  || 27 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=949 bgcolor=#FAFAFA
| 198949 ||  || 27 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=950 bgcolor=#FAFAFA
| 198950 ||  || 29 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=951 bgcolor=#FAFAFA
| 198951 ||  || 28 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=952 bgcolor=#FAFAFA
| 198952 ||  || 30 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=953 bgcolor=#FAFAFA
| 198953 ||  || 23 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=954 bgcolor=#FAFAFA
| 198954 ||  || 27 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=955 bgcolor=#FAFAFA
| 198955 ||  || 29 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=956 bgcolor=#FAFAFA
| 198956 ||  || 29 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=957 bgcolor=#FAFAFA
| 198957 ||  || 29 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=958 bgcolor=#FAFAFA
| 198958 ||  || 29 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=959 bgcolor=#E3E3E3
| 198959 ||  || 27 out 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=960 bgcolor=#FAFAFA
| 198960 ||  || 28 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=961 bgcolor=#FAFAFA
| 198961 ||  || 28 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=962 bgcolor=#FAFAFA
| 198962 ||  || 29 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=963 bgcolor=#FAFAFA
| 198963 ||  || 27 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=964 bgcolor=#FAFAFA
| 198964 ||  || 28 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=965 bgcolor=#FAFAFA
| 198965 ||  || 29 out 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=966 bgcolor=#FAFAFA
| 198966 ||  || 30 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=967 bgcolor=#FAFAFA
| 198967 ||  || 31 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=968 bgcolor=#F1F1F1
| 198968 ||  || 24 out 2005 || Mauna Kea || D. J. Tholen || — || 
|-id=969 bgcolor=#F1F1F1
| 198969 ||  || 25 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=970 bgcolor=#FAFAFA
| 198970 ||  || 28 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=971 bgcolor=#E3E3E3
| 198971 ||  || 31 out 2005 || Mauna Kea || D. J. Tholen || — || 
|-id=972 bgcolor=#FAFAFA
| 198972 ||  || 27 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=973 bgcolor=#FAFAFA
| 198973 ||  || 6 nov 2005 || Ottmarsheim || C. Rinner || — || 
|-id=974 bgcolor=#FAFAFA
| 198974 ||  || 6 nov 2005 || Ottmarsheim || C. Rinner || — || 
|-id=975 bgcolor=#FAFAFA
| 198975 ||  || 1 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=976 bgcolor=#FAFAFA
| 198976 ||  || 2 nov 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=977 bgcolor=#FAFAFA
| 198977 ||  || 2 nov 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=978 bgcolor=#FAFAFA
| 198978 ||  || 4 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=979 bgcolor=#FAFAFA
| 198979 ||  || 4 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=980 bgcolor=#FAFAFA
| 198980 ||  || 4 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=981 bgcolor=#FAFAFA
| 198981 ||  || 3 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=982 bgcolor=#FAFAFA
| 198982 ||  || 3 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=983 bgcolor=#FAFAFA
| 198983 ||  || 1 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=984 bgcolor=#FAFAFA
| 198984 ||  || 1 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=985 bgcolor=#FAFAFA
| 198985 ||  || 1 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=986 bgcolor=#FAFAFA
| 198986 ||  || 6 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=987 bgcolor=#F1F1F1
| 198987 ||  || 5 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=988 bgcolor=#FAFAFA
| 198988 ||  || 1 nov 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=989 bgcolor=#FAFAFA
| 198989 ||  || 2 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=990 bgcolor=#FAFAFA
| 198990 ||  || 6 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=991 bgcolor=#FAFAFA
| 198991 ||  || 11 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=992 bgcolor=#F1F1F1
| 198992 ||  || 7 nov 2005 || Mauna Kea || Mauna Kea Obs. || — || 
|-id=993 bgcolor=#FAFAFA
| 198993 Epoigny ||  || 20 nov 2005 || Nogales || J.-C. Merlin || — || 
|-id=994 bgcolor=#FAFAFA
| 198994 ||  || 22 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=995 bgcolor=#FAFAFA
| 198995 ||  || 21 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=996 bgcolor=#FAFAFA
| 198996 ||  || 22 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=997 bgcolor=#FAFAFA
| 198997 ||  || 22 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=998 bgcolor=#FAFAFA
| 198998 ||  || 21 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=999 bgcolor=#FAFAFA
| 198999 ||  || 22 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=000 bgcolor=#FAFAFA
| 199000 ||  || 22 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

Ligações externas 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (195001)–(200000) (IAU Minor Planet Center)

198